История почты и почтовых марок Палау описывает развитие почтовой связи в Республике Палау, островном государстве, ассоциированном с США, в Филиппинском море Тихого океана, расположенном в 800 км к востоку от Филиппин и к северу от Индонезии и занимающем самую западную часть Каролинских островов, со столицей в Нгерулмуде.

Развитие почты

Выпуски почтовых марок

До обретения независимости 
На островах сначала использовались немецкие колониальные выпуски для Каролинских островов, а затем почтовые марки Японии с 1914 по 1944 год. Палау стало частью управляемой США подопечной территории Тихоокеанские острова в 1947 году, и там в обращении до 1983 года были почтовые марки США.

Независимость 
Первая почтовая марка Палау была выпущена в 1983 году после обретения почтовой независимости.

Двухсотлетие путешествия капитана Уилсона 

Создание этих необычных посвящённых двухсотлетию открытия островов почтовых марок вдохновила книга Джорджа Кити () XVIII века ( («Рассказ об островах Пелеу»). Исследования Полли Чианчоло () привели к обнаружению редкой книги Джорджа Кити, в которой изображено множество сцен Палау, относящихся ко времени открытия островов. Сюжет почтовых марок рассказывает историю случайного открытия островов 9 августа 1783 года, когда английский капитан Уилсон потерпел кораблекрушение на пакетботе Ост-Индской компании «Антилопа».

Крушение «Антилопы» у берегов Палау привело к первой зафиксированной встрече, продолжительной и гармоничной, палауанцев и европейцев. Этому открытию посвящена первая серия почтовых марок Палау. Дизайн выпущенной в 1983 году серии полосок, состоящей из двух блоков по четыре марки, был разработан нью-йоркским дизайнером Розмари Де Фильо (), серия была отпечатана сертифицированной типографией  в Великобритании. Художница использовала подборку гравюр из изданной в XVIII веке книги Кити . Де Фильо также проиллюстрировала камею с изображением «Антилопы», которая присутствует на каждой из 8 оригинальных почтовых марок. История открытия Палау подробно изложена в статье Барбары Ласт (), опубликованной 15 декабря 1983 года в британском филателистическом еженедельнике «Стэмп Коллектинг» () под названием «Путешествие капитана Уилсона» (). На обложке издания помещены цветные изображения некоторых марок. Серия полосок почтовых марок получила положительные отзывы со всего мира.

Кроме того, были подготовлены два оригинальных почтовых штемпеля первого дня — г. Корор, Республика Палау 12 июня 1984 года и 19 июня 1984 года с изображением «Антилопы». Оба штемпеля были разработаны и проиллюстрированы Розмари Де Фильо.

См. также 
 История почты и почтовых марок Каролинских островов
 История почты и почтовых марок колоний Германии
 История почты и почтовых марок Федеративных Штатов Микронезии
 История почты и почтовых марок Маршалловых Островов

Примечания

Ссылки 
 U.S. Pacific Islands Bulletin (Веб-сайт Бюллетеня тихоокеанских островов США теперь: https://sites.google.com/site/pacificislanditems/united-states-pacific-islands-bulletin.)

Палау